Erzsébet, női keresztnév
 Erzsébet, Zakariás felesége, Keresztelő Szent János anyja, Szűz Mária rokona
 Erzsébet, község Baranya megyében
 Erzsébet, Hódmezővásárhelyhez tartozó, a városközponttól távol fekvő, különálló városrész
 Erzsébetváros, Budapest VII. kerülete
 Pestszenterzsébet, 1870-től 1950-ig létezett település Pest megyében, amely Budapestbe olvadva megszűnt.
 Pesterzsébet, Budapest XX. kerülete.